Källan kan syfta på:

 Källan (Courbet) – en oljemålning från 1862 av Gustave Courbet
 Källan (Ingres) – en oljemålning från 1856 av Jean-Auguste-Dominique Ingres
 Källan (psalm) 
 Källan (roman) – en roman från 1961 av Walter Ljungquist
 Källan (skulptur) – en skulptur i Göteborg av Bård Breivik
 Källan (tidskrift) – en kulturtidskift som utges av Svenska Litteratursällskapet i Finland

Se även
 Källa